A RS-786 é uma rodovia de ligação brasileira localizada na Mesorregião Metropolitana de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul.

A rodovia inicia no entroncamento com a RS-389, em Imbé, passa por Tramandaí, Cidreira, Balneário Pinhal e termina em Palmares do Sul. Sua extensão é de 57,67 quilômetros.

De Mariápolis a Imbé, é conhecida como "Avenida Paraguassú", em parte de Tramandaí, "Avenida Fernandes Bastos" e nos balneários tramandaienses de Nova Tramandaí e Jardim do Éden, avenidas "João Magalhães", "Flores da Cunha" e "Minas Gerais".

A rodovia em trechos 

786
Imbé
Geografia de Tramandaí
Cidreira (Rio Grande do Sul)
Balneário Pinhal
Palmares do Sul